Вильяманрике-де-ла-Кондеса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 57,44 км². Население 4162 человека (на 2010 год). Расстояние 37 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи